Лия Манолиу (, 25 апреля 1932 — 9 января 1998) — румынская легкоатлетка, олимпийская чемпионка.

Биография 
Родилась в Кишинёве, который тогда находился в составе Румынии . В 1952 году приняла участие в Олимпийских играх в Хельсинки, где стала 6-й, метнув диск на 42 м 64 см. В 1956 году на Олимпийских играх в Мельбурне она улучшила результат до 43 м 90 см, но при этом стала лишь 9-й. В 1960 году на Олимпийских играх в Риме она стала обладательницей бронзовой медали, метнув диск на 52 м 36 см. В 1964 году на Олимпийских играх в Токио после четвёртого броска находилась на 4-м месте, но с пятой попытки сумела забросить диск на 56 м 96 см, что принесло ей бронзовую медаль.

В 1968 году Румынская федерация лёгкой атлетики посчитала было, что спортсменка уже слишком возрастная для участия в Олимпиаде, но та стала тренироваться ещё усерднее, и на Олимпийских играх в Мехико стала чемпионкой, метнув диск на 58 м 28 см. В 1972 году она вновь приняла участие в Олимпиаде — на этот раз в Мюнхене, но хотя она сумела метнуть диск на 58 м 50 см, это принесло ей лишь 9-е место.

С 1990 года Лия Манолиу возглавила Олимпийский комитет Румынии, и оставалась на этом посту до своей смерти. В 1992—1996 годах была членом румынского Сената. В настоящее время в её честь назван стадион в Бухаресте.

Ссылки 
 

Метатели диска Румынии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1964 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1968 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1952 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1956 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1960 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1964 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1968 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1972 года
Похороненные на кладбище Беллу
Спортивные функционеры Румынии
Председатели Олимпийского комитета Румынии